

Акбулатовська сільська рада — сільське поселення, Мішкинський район, Башкортостан
 Акбулатовська сільська рада — сільське поселення, Татишлинський район, Башкортостан